Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! — третий альбом музыкального проекта Enigma, вышедший 25 ноября 1996 года.

Об альбоме 
Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! был первым компакт-диском Enigma, выпущенным одновременно во всем мире. Первоначально выпуск альбома был запланирован на более поздний срок, но был перенесен из-за беременности Сандры Крету. В конце концов, стало очевидно, что выпуск альбома стремятся приурочить к предстоящему рождеству.

Первые вышедшие 3,5 миллиона копий альбома дали возможность судить о нём, как о музыкальном «детище» двух предыдущих альбомов, не революционном, а базирующемся на существующих звуках и стиле. Само название альбома является символом жизни и не имеет ничего общего с историческим смыслом фразы. Это был также первый альбом, где Мишель Крету в полной мере проявил свои вокальные способности.

Первым синглом альбома был Beyond the Invisible, трек, выход которого едва не сорвался из-за того, что у Крету возникли сложности со своевременной подготовкой второй части текста этого сингла. Второй и последний сингл, T.N.T. for the Brain, вышел в марте 1997 года. Ходили слухи о том, что третьим синглом станет «The Roundabout», так как было известно, что DJ Quicksilver создал ремикс для этой композиции. Однако такой сингл так и не вышел.

Художественное оформление этого альбома впервые выполнил немецкий фотограф и график .

Список композиций 
 Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (01:57)
 Morphing Thru Time (05:47)
 Third Of It’s Kind (00:19)
 Beyond The Invisible (05:05)
 Why!… (04:59)
 Shadows In Silence (04:21)
 The Child In Us (05:00)
 T.N.T. For The Brain (04:26)
 Almost Full Moon (03:25)
 The Roundabout (03:38)
 Prism Of Life (04:54)
 Odyssey Of The Mind (01:41)
Би-сайд: «Light Of Your Smile» (05:14) (Сингл «Beyond The Invisible»)

Синглы

Участники записи 
 Мишель Крету — автор музыки и слов, вокал, продюсер, аранжировка, программирование, звукорежиссура
 Сандра Крету — вокал
 Петер Корнелиус — гитара («The Child In Us»)
 Луиза Стенли — вокал
 Девид Файрстейн — автор слов
DJ Quicksilver — ремикс на «The Roundabout»
  — художник

Ссылки 

Альбомы Enigma
Альбомы Virgin Records